Les termes siège d'Ypres, prise d'Ypres ou bataille d'Ypres peuvent faire référence à :
 Siège d'Ypres (1383) par l'armée anglaise et les troupes flamandes de Gand
 Siège d'Ypres (1583-1584) durant la guerre de Quatre-Vingts Ans par le prince de Parme
 Siège d'Ypres (1648) en  par Louis II de Bourbon-Condé 
 Siège d'Ypres (1658) 24 juillet -  par l'armée française sous les ordres de Turenne après la bataille des Dunes
 Siège d'Ypres (1678) du 18 au , par Louis XIV pendant la guerre de Hollande
 Siège d'Ypres (1709), après la bataille de Malplaquet
 Siège d'Ypres (1744), par Louis XV, pendant la guerre de Succession d'Autriche.
 Prise d'Ypres (juin 1792), le  par le général Jacques de Carles qui l'évacue le .
 Prise d'Ypres (juillet 1792), le  par les troupes Autrichiennes.
 Prise d'Ypres (novembre 1792), le  par le général Anne François Augustin de La Bourdonnaye après la bataille de Jemmapes.
 Siège d'Ypres (1794) 17 et  (28 et 29 floréal de l'an II) par l'armée française.

Première Guerre mondiale
 Première bataille d'Ypres (du 29 octobre au ) ; aussi appelée bataille des Flandres.
 Deuxième bataille d'Ypres (du 20 avril au ).
 Troisième bataille d'Ypres (du 31 juillet au ), aussi appelée bataille de Passchendaele.
 Quatrième bataille d'Ypres (du 9 avril au ), aussi appelée bataille de la Lys.

Notes, sources et références 

Ypres
Bataille d'Ypres 0